

Cinema
Oasis: Supersonic (Supersonic) – film documentario del 2016 diretto da Mat Whitecross

Musica 
 Supersonic – album dei J. J. Fad del 1988
 Supersonic – singolo degli Oasis del 1994, dall'album Definitely Maybe
 Supersonic – singolo dei Jamiroquai del 1999, dall'album Synkronized

Radio 
 Supersonic – programma radiofonico della Rai, trasmesso negli anni settanta

Televisione 
 MTV Supersonic – programma di MTV

Videogiochi 
 Super Sonic – trasformazione raggiunta dal protagonista Sonic the Hedgehog